La Flèche Wallonne Féminine er et stort professionelt cykelløb for kvinder, der afholdes hvert år i april i Vallonien, Belgien og er en del af UCI Women's World Tour.

Vindere 

Etableret i 1998